Арсеньєв — російське прізвище, утворене від імені Арсеній. Жіноча форма — Арсеньєва.

Відомі носії

Чоловіки 
 Арсеньєв Володимир Клавдійович (1872—1930) — російський географ, етнограф, письменник, дослідник Далекого Сходу.
 Арсеньєв Кирило Юрійович — дворянин і воєвода Московії, геолог та архітектор. Учасник будівництва Сумської фортеці у 17 столітті.
 Арсеньєв Костянтин Іванович (1789—1865) — російський статистик, географ, історик.

Жінки

Топоніми 
 Арсеньєв — місто у Приморському краї, Росія

Див. також 
 Арсенов

Російські прізвища